Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2019  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 лютого 2019 року між чемпіоном Таїланду клубом Бурірам Юнайтед та володарем кубка Таїланду клубом Чіанграй Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на futbol24
 Матч на transfermarkt

2019
Таїланд
Лютий 2019
2019 у таїландському спорті